Клан Мак-Лауд () — один з кланів гірської частини Шотландії, територіально пов'язаною з островом Скай.
 Клан Мак-Лауд зі Льюїса — одна з двох гілок клану Мак-Лауд, що існувала в XIV—XVII століттях (друга — Мак-Лауд з Данвегану і Харріса).

 Аллі Мак-Лауд (, нар. 26 лютого 1931, Глазго — пом. 1 лютого 2004, Глазго) — шотландський футболіст.
 Кен Мак-Лауд (, н. 2 серпня 1954 р., м. Сторновей, Росс-енд-Кромарті, Шотландія, Велика Британія) — шотландський письменник-фантаст.
 Мердо Мак-Лауд (, нар. 24 вересня 1958, Глазго) — англійський футболіст.
 Рорі Мак-Лауд (, нар. 26 березня 1971) — англійський професіональний гравець у снукер, єдиний темношкірий гравець мейн-туру.
 Рошон Маклауд (, нар. 17 листопада 1975) — американський баскетболіст.
 Вигадані особи
 Дункан Мак-Лауд () — вигаданий персонаж всесвіту телесеріалу «Горець».
 Ровена Мак-Лауд — вигаданий персонаж американського містичного серіалу Надприродне, створеного компанією Warner Brothers.